Der Kanton Is-sur-Tille ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Is-sur-Tille. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2011 Charles Barrière (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Is-sur-Tille die 24 Gemeinden Avelanges, Chaignay, Courtivron, Crécey-sur-Tille, Diénay, Échevannes, Épagny, Flacey, Gemeaux, Is-sur-Tille, Lux, Marcilly-sur-Tille, Marey-sur-Tille, Marsannay-le-Bois, Moloy, Pichanges, Poiseul-lès-Saulx, Saulx-le-Duc, Spoy, Tarsul, Til-Châtel, Vernot, Villecomte und Villey-sur-Tille. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 381,43 km km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 2117.

Issurtille